

Села:
 Гусарівка — Житомирська область, Коростенський район
 Гусарівка — Харківська область, Ізюмський район, Балаклійська міська громада
 Гусарівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада

Залізниця:
 Гусарівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці